Chimbas (San Juan), een plaats in de Argentijnse provincie San Juan
Chimbas (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Juan